Henry Fox kan syfta på:

 Henry Fox, 1:e baron Holland (1705–1774), brittisk politiker
 Henry Vassall-Fox, 3:e baron Holland (1773–1840), brittisk peer
 Henry Fox, 4:e baron Holland (1802–1859), brittisk peer
 
 Henry Edward Fox (1755–1811), brittisk general
 Henry Stephen Fox (1791–1846), brittisk diplomat
 Henry Fox (1919–1998), svensk musiker